La palabra TDL puede referirse a:

 Aeropuerto de Tandil Aeropuerto de la ciudad de Tandil en Buenos Aires, Argentina; 
 TDL (botnet) un virus informático de tipo botnet];
 Teología de la Liberación un movimiento teológico-social nacido en los años del Concilio Vaticano II.